Волович, Виталий:
 Волович, Виталий Георгиевич (1923—2013) — первый человек, совершивший прыжок на парашюте на Северный полюс.
 Волович, Виталий Михайлович (1928—2018) — советский, российский художник, график. См. также 
 Воловичи (род)